Wallauer ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Wallauer (1874–1937), deutscher Schauspieler, Gewerkschaftsfunktionär
 Dee Dee Wallauer (* 1969), deutscher Regisseur, Filmproduzent und Kameramann
 Valentin Wallauer (1899–1982), deutscher Jurist und Politiker (FDP)